En Pologne, Zajączków peut désigner : 

 Zajączków, village de la voïvodie de Basse-Silésie,
 Zajączków, village de la voïvodie de Łódź,
 Zajączków, village de la voïvodie de Lublin,
 Zajączków, village de la voïvodie de Mazovie,
 Zajączków, village de la voïvodie de Sainte-Croix.